Gerstung steht für:
 Adolf Gerstung (1909–?), deutscher Schauspieler
 Ferdinand Gerstung (1860–1925), deutscher Imker
 Wilhelm Gerstung, Offenbacher Verlag zu Beginn des 20. Jahrhunderts